Le titre Les Verts Pâturages peut se référer à :
 (The Green Pastures), pièce de théâtre américaine de Marc Connelly, créée à Broadway en 1930 (et ayant obtenu la même année le prix Pulitzer, catégorie drame) ;
Les adaptations de cette pièce :
Les Verts Pâturages (The Green Pastures), film américain de Marc Connelly et William Keighley, sorti en 1936 ;
Les Verts Pâturages, téléfilm français de Jean-Christophe Averty, diffusé en 1964.